Parajes kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Nuevo Paraje, ort, Veracruz, Chicontepec, 
 Las Amarillas (ort), Jalisco, Ojuelos de Jalisco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar